Chaperon steht für:
 eine mittelalterliche Kopfbedeckung, siehe Chaperon (Kopfbedeckung)
 ein Protein, siehe Chaperon (Protein)
 eine Abdeckung in der Architektur, siehe Chaperon (Architektur)
 einen Helfer des Anti-Doping-Beauftragten im Sport, siehe Chaperon (Sport)
 Anstandsdame in der französischen und englischen Sprache
 Chaperon-Wicklung, einen induktionsfreien Drahtwiderstand
 eine chemische Verbindung, siehe 2-Amino-5-methoxyindan

Chaperon ist der Familienname folgender Personen:
 Bob Chaperon (* 1958), kanadischer Snookerprofi
 Francis Chaperon (1926–2016), Schweizer Vermessungsingenieur und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Chapron